Folkémon — десятый студийный альбом британской фолк-метал-группы Skyclad.

На данном альбоме отмечаются более прогрессивное звучание группы, множество интересных аранжировок и причудливая лирика. Уход вокалиста группы Мартина Уолкиера после издания альбома не привёл ни к чему хорошему, как для группы, так и для него самого. По словам всё того же Мартина, «Folkemon — самый гитарный и металлический альбом в истории группы. Музыка без соплей. Настоящий Skyclad и настоящий металл!».

Список композиций

Участники записи

Участники группы 
 Graeme English — Bass, Guitars (acoustic, classical), Vocals (backing)
 Steve Ramsey — Guitars (lead, slide, acoustic), Vocals (backing)
 George Biddle — Fiddle, Keyboards, Vocals (backing)
 Kevin Ridley — Guitars, Guitars (acoustic), Vocals (backing)
 Martin Walkyier — Vocals
 Jay Graham — Drums, Percussion, Keyboards, Jew’s harp, Hunting horn, Vocals (backing)

Приглашённые музыканты 
 Tirza Abb — «Horny Huntress» on Polkageist
 Averre Graham — Pennywhistle, Cor Anglais
 Fred Purser — #3 lead solo on Loco-commotion

Прочие 
 Tom Muller — Mastering
 Duncan Storr — Cover art
 Kevin Ridley — Producer
 Fred Purser — Recording (assistant)
 Dan Austin — Assistant
 Dave Maughan — Unknown
 Andy Forsyth — Compiled
 Martin Walkyier — Lyrics
 Alex Telfer — Photography
 Peter Turner — Photography (assistant)

Примечания 

Альбомы Skyclad
Альбомы Nuclear Blast Records